Linha Lilás ou Linha 5 do Metrô de São Paulo — linha do Metrô de São Paulo
 Linha Lilás ou Linha 5 do Metropolitano de Paris — linha do Metrô de Paris
 Linha Lilás (Rio de Janeiro) — via expressa do Plano Doxiadis

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos